Nordiska mästerskapet i gång är en tävling i gång mellan länderna i Norden. Tävlingen hölls för första gången 1957.

Åren 1975 och 1979 fick även personer utanför Norden deltaga i Nordiska mästerskapet.

Upplagor

Medaljörer

Herrarnas 20 km gång

Herrarnas 50 km gång

Damernas 5 km gång

Damernas 10 km gång

Damernas 20 km gång

Referenser

Noter

Anmärkningar

Friidrottstävlingar
Återkommande sportevenemang med premiär 1957